SDH kan betyda flera saker: 

 Akronym för Synkron digital hierarki, standard för telekommunikation.
 Förkortning för Sista Dagars Heliga (det vill säga Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, även känd som mormonkyrkan).
 Förkortning för Svensk Distanshandel